Alfonso García Castell (Tona), ciclista català
 Alfonso García Matamoros (Villarrasa, ? - Alcalá de Henares, 1572), retòric i humanista espanyol 
 Alfonso García Robles (Zamora, Mèxic, 1911 - ciutat de Mèxic, 1991), diplomàtic mexicà guardonat amb el Premi Nobel de la Pau 
 Alfonso García Valdecasas (Granada, 1904 -1993), advocat i un dels fundadors de Falange Española